Reprezentacja Finlandii na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013 – grupa zawodników i zawodniczek, wybranych przez Fiński Związek Narciarski do reprezentowania Finlandii na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013 w Val di Fiemme.

Zdobyte medale

Wyniki reprezentantów Finlandii

Biegi narciarskie

Skoki narciarskie

Kombinacja norweska

Przypisy 

Finlandia
Narciarstwo w Finlandii
2013 w Finlandii